Tage Thott kan syfta på bland andra:

 Tage Thott (död 1643), dansk lensmand
 Tage Thott (1580–1658), danskt riksråd
 Tage Thott (1648–1707), danskt gehejmeråd
 Tage Thott (1739–1824), svensk landshövding
 Tage Thott (1796–1866), svensk militär
 Tage Thott (1852–1921), svensk överhovjägmästare